Дорсет:

  Дорсет — археологічна культура протоескімосів на території Гренландії і на сході канадської Арктики, датована бл. 800 р. до н.е. — 1300 р. н.е.

Дорсет — графство в Англії.

Дорсет — місто, штат Вермонт
 Дорсет — переписна місцевість, штат Вермонт